— фантастический роман   2001 года.
  Смертные машины (в российском прокате — Хроники хищных городов) — экранизация романа 2015 года.